Валашка:
 Валашка — название женщин Валахии.
 Валашка — традиционный топорик татрских и карпатских горцев.